Lorraine může být:
jméno 
 Lorraine (jméno) – ženské jméno a také šlechtický predikát 

v geografii
 Lotrinsko – francouzský název pro bývalý region

ve Švýcarsku
 Lorraine (Bern) – místní část města Bern

ve Spojených státech amerických:
 Lorraine (Kansas)
 Lorraine (Louisiana)
 Lorraine (New York)
 Lorraine (Tennessee)
 Lorraine (Virginie)

v Kanadě:
 Lorraine (Ontario)
 Lorraine (Québec)

v Austrálii
 Lorraine (Queensland)

další významy
 Lorraine-Dietrich – francouzský výrobce automobilů, leteckých motorů (například Lorraine-Dietrich 12E), těžké techniky a železničních vozidel
 Lorraine (planetka) – asteroid (1114) Lorraine
 Lorraine (kráter) – kráter na asteroidu (253) Mathilde
 Lorraine (opereta) – opereta Rudolfa Dellingera
 Lorraine (1912) – francouzská válečná loď
 Operace Lorraine – francouzská vojenská operace během války v Indočíně
 AS Nancy Lorraine – fotbalový klub
 Lorraine TGV – nádraží vlaků TGV
 Lorraine Motel – místo atentátu na Martina Luthera Kinga Jr., od roku 1991 sídlo National Civil Rights Museum

Související články 
 La Lorraine
 Lorain
 Loraine
 Lorrain
 Quiche Lorraine